Goranov (en bulgare : Горанов) est un patronyme bulgare dérivé du prénom Goran ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1988), footballeur bulgare ;
  (né en 1992), footballeur bulgare ;
Ivet Goranova (née en 2000), karatéka bulgare ;
 Kamen Goranov (né en 1948), lutteur bulgare ;
 Rumen Goranov (né en 1950), footballeur bulgare ;
 Rumen Goranov (né en 1984), footballeur bulgare ;
 Vladislav Goranov (né en 1977), homme politique bulgare.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bulgare